Михаил Ратушный:
 Ратушный, Михаил Тимофеевич (1830—1915) — пресвитер, миссионер, один из начинателей российского штундизма и баптизма. 
 Ратушный, Михаил Ярославович (род. 1962) — украинский политик, народный депутат Украины.